Томас Генри «Томми» Мур (12 сентября 1931 — 29 сентября 1981) — английский барабанщик. Бывший участник группы The Beatles.

Томми в Beatles 
Томми Мур стал барабанщиком группы «The Silver Beetles» в мае 1960 года. В группу он попал по предложению Аллана Уильямса. Он выглядел гораздо старше остальных участников группы. Был способным барабанщиком, Битлз хорошо высказывались о его игре. Вскоре после присоединения к группе он вместе с остальными участниками отправился в Шотландию, где группа выступала в поддержку певца Джонни Джентла. Во время тура он потерял передние зубы, когда фургон группы попал в небольшую аварию. Но не смотря на это Джон Леннон и организатор тура настояли на его выступлении с остальной группой. После этого случая его отношения с Джоном сильно ухудшились. Но отношения итак были напряжёнными.

Томми Мур: «Я был сыт по горло этим Ленноном. Мне кажется, он был не совсем нормальным. Ему нравилось смотреть на драки, которые вспыхивали в танцзалах между соперничавшими бандами. Он всегда кричал: „Эй, глянь вон на того парня! Ух, классный удар!“. Он получал от этого какое-то садистское наслаждение. По крайней мере, он показывал это всем своим видом. Когда мы вернулись в Ливерпуль и ребята отправились попить чайку, я отказался. Я пожелал им удачи и взял кэб до дома. Леннон меня достал. Я был сыт им по горло».). Он провел еще одно выступление с группой, прежде чем Битлз уехали в Германию с Питом Бестом в качестве барабанщика в августе 1960 года.

Личная жизнь 
Родился в Ливерпуле. До Beatles Томми Мур работал на стекольном заводе водителем автопогрузчика. До Beatles играл во множестве разных групп. После инцидента на гастролях, Томми вновь вернулся на завод. Мур скончался 29 сентября 1981 года от кровоизлияния в мозг.

Примечания 

Ударники XX века
Умершие от внутримозгового кровоизлияния